Jak, voor 1995 ook gespeld als yak, ook wel bromrund, een rundersoort, die voorkomt in Centraal-Azië
Yak (band), een Britse muziekgroep in de jaren tachtig
Jak-Service, een luchtvaartmaatschappij uit Moskou sinds 1993
Jak-Service-vlucht 9633, een chartervlucht die crashte in 2011